O Milagre de Lourdes é um filme brasileiro de curta-metragem realizado em 1965 por Carlos Alberto Prates Correia pelo CEMICE – Centro Mineiro de Cinema Experimental, tendo marcado sua estreia na função de diretor.

Sinopse
O padre, que pode ser vigarista, vende bilhetes de rifa num conjunto residencial de Belo Horizonte. Ameaçado por um estranho o padre foge, mas um grupo de populares parte logo em seu encalço. Já sem o traje religioso esconde-se na primeira casa que encontra, onde surpreende duas mulheres seminuas. Não pode voltar para a rua e nem suporta aquela visão. Num quarto, enquanto espera que seus perseguidores se afastem, vai sendo envolvido por Lourdes, a favorita do bordel. A pequena multidão, lá fora, toma enfim outro rumo e ele, já nos braços da mulher, vai-se deixando ficar.

Elenco
Maurício Lansky (Padre)
Suzy Carvalho (Lourdinha)
Schubert Magalhães (Estranho)
Edir Martins e Amélia Conceição (Mulheres da zona).

Prêmios e indicações
Selecionado pelos festivais de Leipzig e Viña del Mar (1966).

Filmes do Brasil de 1960
Filmes de drama do Brasil
Filmes em língua portuguesa
Filmes dirigidos por Carlos Alberto Prates Correia